Karl Gerhold ist der Name folgender Personen:
 Karl Gerhold (Politiker) (* 1950), deutscher Politiker (CDU)
 Karl Gerhold (Fußballspieler) (1908–1985), österreichischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Karl Gerold